El Torneig de Buenos Aires 2016, conegut oficialment com a Argentina Open 2016, és un esdeveniment tennístic disputat sobre terra batuda que està inclòs dins les sèries 250 de l'ATP. La dinovena edició del torneig es va celebrar entre el 6 i el 14 de febrer de 2016 en el Buenos Aires Lawn Tennis Club de Buenos Aires, Argentina.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2016
ATP World Tour 2016